«Магія звичайних днів» («») — це постановка Залу слави Hallmark, створена за мотивами однойменного роману Енн Говард Кріл та адаптована як телевізійний фільм Каміль Томассон.  Режисером виступив Брент Шилдс, продюсером Ендрю Готліб, в головних ролях - Кері Рассел, Скіт Ульріх та Маре Віннінгем. 

Вперше фільм вийшов в ефір CBS 30 січня 2005 року, а рівно через п’ять років отримав трансляцію на біс у цій самій мережі.

Сюжет 
Олівія Данн 'Лівві' (Кері Расселл) - молода жінка з Денвера, яка завагітніла від військово-морського інструктора польотів під час Другої світової війни. Збентежений позашлюбною вагітністю своєї дочки, її батько вирішує вирішити цю проблему, тихо домовившись про її шлюб. Лівві відправляють у сільське містечко на південному сході Колорадо, щоб одружитися з молодим фермером, якому потрібна дружина. Наречений - Рей Сінглтон (Скіт Ульріх), який обробляє віддалену ділянку землі на сімейній фермі. Почувши дилему Лівві від її пастора, Рей зворушений історією і погоджується одружитися, навіть не зустрівши її. Невідомо для Лівві, Рей зазнав втрат і батька, і матері, і подальшу втрату молодшого брата, коли його вбили під час нападу на Перл-Харбор. Хоча молодий, красивий і в душі сімейний чоловік, Рей не мав можливості знайти дружину в цьому віддаленому регіоні. Його сестра Марта (Маре Віннінгем), її чоловік та їх троє дітей - єдина сім'я, яка йому залишилася.

Рей і Лівві - малоймовірна пара. Лівві має гарну освіту і донедавна навчалася в аспірантурі, вивчаючи археологію. Володарка широкої формальної освіти, вона нічого не знає про кулінарію чи фермерство і не особливо віддана своїм релігійним віруванням. Хоча зовні витончена, після смерті матері вона почувалась убогою та самотньою. Рей - людина з декількома словами. Працьовитий, він добрий, чесний і терплячий. Сімейне життя і віра в Бога були центральними рисами життя Рея. Його щоденна діяльність зосереджена на роботі на фермі своєї родини.  Лівві та Рей наполегливо прагнуть бути  ввічливими одне до одного, але тим не менш незручні в компанії один одного.

Хоча вона погодилася вийти заміж, щоб догодити батькові, Лівві ніколи не збиралася залишатися в цьому суворому житті. Вона таємно пише лейтенанту Едварду Брауну, інструктору польотів, який є батьком її дитини. Візит її сестри призводить до різкого контрасту між життям Лівві та життям, яким вона живе зараз, але також очевидно, наскільки Лівві змінила свій погляд на оточення. Її сестра не має звісток про лейтенанта Брауна, який ще не відповів на листи Лівві. Тепер без свого чоловіка, якого призвали служити, її сестра опиняється самотньою. Вона просить Лівві залишити Рея, припускаючи, що вони вигадують історії про те, як Рей пив і був жорстоким, щоб прикрити, як вона залишила його. Лівві не може змусити себе це зробити.

Оскільки більшість молодих людей пішли на військові дії, фермі Рея бракує фермерських рук. Потрібно підтримувати виробництво продуктів харчування, уряд постачає на ферми робітників. Ферму Рея доповнюють японські американці, інтерновані в сусідньому таборі Амачі. Життя залишає Лівві почуття самотності. Вона приїжджає подружитися з двома сестрами з табору, Флоренцією та Роуз Умахарою (Таня Гунаді та Гвендолін Йо). Обидві вони добре освічені, і Лівві знаходить знайомство та затишок у їх дружбі.

Сестра Рей Марта та її сім'я дають Лівві нове розуміння життя людей у сільській Америці. Протягом усього Рей виявляється турботливим чоловіком, як терплячим, так і підтримуючим. Він тихо робить все, щоб їй було зручніше в оточенні, і зрозуміло, що він набагато яскравіший, ніж Лівві спочатку підозрювала. З часом Лівві починає цінувати життя, яке ведуть такі люди, як Марта та Рей. Любов і терпіння, проявлені до неї, суттєво контрастують з тим, що вона знала вдома з моменту смерті матері. З приходом дитини вона повинна вибрати шлях, яким пройде її життя.

Відгук 
Прем’єрний ефір на телеканалі CBS у 2005 році залучив 18,7 мільйонів глядачів, що зробило його найвищим рейтингом телевізійного фільму за сезон 2001-2. За словами автора оригінального роману, «станом на початок 2009 року сценарій продовження був написаний і затверджений. Зал Слави Hallmark чекає, коли стануть доступними головні актори, щоб розпочати виробництво та зйомки».

У 2005 році Роберт Б'янко з USA Today дав фільм (3½ із 4 зірок), кажучи: Якби тільки телевізійні фільми такої доброї якості були звичайними подіями. . . . Дні іноді наголошують на зв'язку між «країною» та «неускладненим», яке, ймовірно, ніколи не існувало. Але під протиріччями між простими шляхами Рея та більш культурним вихованням Лівві лежить обов’язковий, універсальний меседж про необхідність прийняти наслідки наших вчинків. Можливо, звичайний урок, але для того, щоб слухати, потрібен надзвичайний фільм.

Примітки

Посилання 
 
Фільми 2005
Телефільми 2005
Фільми англійською мовою
Фільми про Колорадо